Asfari ist der Familienname folgender Personen:
 Ayman Asfari (* 1958), syrisch-britischer Geschäftsmann
 Mohamad Asfari (* 1983), syrischer Poolbillardspieler